Masparrito peut désigner :

Masparrito : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Cruz Paredes dans l'État de Barinas ;
 Masparrito : capitale de la paroisse civile de Masparrito, dans la municipalité de Cruz Paredes dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme